Ōsugi ist der Familienname folgender Personen:

 Masato Ōsugi (* 1983), japanischer Fußballspieler
 Ōsugi Sakae (1885–1923), japanischer Anarcho-Syndikalist der Taishō-Zei